El Club Portugalete és un club de futbol basc, amb seu a Portugalete. Fundat l'any 1909, juga a Tercera Divisió RFEF – Grup 4, celebrant els partits a casa a l'Estadi La Florida, amb una capacitat de 5.000 seients.

Història 
El futbol va arribar a la ciutat de Portugalete a finals del , amb la creació del primer club de la ciutat (Athletic Club Portugalete) l'any 1899. La història del Club Portugalete es remunta a l'any 1909, quan Alfredo Hervias va fundar el Club Deportivo Portugalete.

Refundat l'any 1921 amb el nom de Portugalete Football Club, el club va cessar les seves activitats l'any 1936 a causa de la Guerra Civil Espanyola, tornant el 1939 amb el nom de Club Deportivo Portugalete Chiqui i actuant com a equip B del CD Portugalete (que ja era un club separat en aquell moment), però només romanent actiu durant una temporada.

El 1944, el club va ser refundat com a Nuevo Club Portugalete, i va canviar al nom actual el 1956.

Noms del club 
 Club Deportivo Portugalete (1909–1916)
 Club de Futbol de Portugalete (1921–1936)
 Club Deportivo Portugalete Chiqui (1939–1940)
 Nuevo Club Portugalete (1944–1956)
 Club Portugalete (1956-present)

Temporada a temporada

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial (en castellà)
 Perfil de l'equip Futbolme (en castellà)
 Història de clubs i estadis Estadios de España (en anglès)